Acer Iconia — планшетный компьютер с двумя 14" сенсорными экранами сделанный Acer и открыт 23 ноября 2010 года. В отличие от большинства своих аналогов, Iconia имеет собственный сенсорный интерфейс. Представитель Acer так объясняет логику использования двойного экрана: «Для улучшения читаемости веб-страниц или документов окно может быть распределено на оба экрана или же на каждом экране можно отображать разные окна».

На выставке CES 2011 планшетный компьютер Acer Iconia занял первое место как «Лучшая новинка года» (Last Gadget Standing). «Мы проанализировали текущие потребности пользователей и создали ряд удобных в использовании устройств с сенсорными экранами, в том числе смартфоны, ноутбуки, моноблоки, планшеты, а также планшет-ноутбук Iconia. На данный момент ни один другой производитель вычислительной техники не предлагает пользователям такое разнообразие сенсорных устройств», — сказал Джим Вонг, Вице-президент корпорации Acer. — Сочетание процессора Intel® Core™ i5 и двух сенсорных экранов в ноутбуке Iconia позволили создать принципиально новое устройство, обеспечивающее ещё более естественное взаимодействие пользователя с компьютером".

Ноутбук состоит из пары 14-дюймовых (36 см) сенсорных дисплеев с LED-подсветкой, разрешением 1366*768 пикселей. Дисплеи покрыты стеклом марки Gorilla Glass. Один из экранов заменяет клавиатуру, оба они поддерживают 10-точечный multi-touch. Дисплеи могут работать как независимо, так и в виде одного большого экрана. Устройство весит 6,1 фунтов (2,8 кг). Ноутбук работает под управлением ОС Windows 7 Home Premium (64-bit) на процессоре Intel Core i5-480M/i5-560M/i5-580M (2,66 ГГц). Ноутбук оснащен оперативной памятью DDR3 объёмом 4 Гбайт, жестким диском ёмкостью 750 или 640 Гбайт, встроенным графическим адаптером Intel HD, адаптером беспроводных сетей Bluetooth 3.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n, модемом 3G. Web-камера на 1.3 Мп. На борту также имеется веб-камера CrystalEye, Ethernet, 4-секционная батарея, обеспечивающая до 3-х часов работы, 2 порта USB 2.0, порт USB 3.0 плюс разъемы VGA/HDMI.

Для того, чтобы насладиться всеми особенностями ноутбука, операционная система Windows 7 Home Premium дополнена большим количеством фирменных приложений Acer, облегчающего пальцевый ввод данных: комплекс приложений, получивший название Acer Ring, представлен программами Virtual Keyboard, Gesture Editor, Window Manager и Device Control Console. Каждая из них выполняет свои функции: Virtual Keyboard выводит на экран виртуальную клавиатуру и тачпад, Gesture Editor позволяет пользователю задать жесты и движения, которые в дальнейшем будут сопоставлены с определённым приложением или функцией и т. д. В декабре Acer выпустил Software Development Kit (SDK) для своего изделия, отмечая при этом, что все жесты управления и сенсорные меню были созданы самостоятельно.

Ноутбук Acer Iconia поступил в продажу в российских розничных сетях в начале 2011 года по ориентировочной цене от 59 000 рублей.

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Acer Iconia
 Acer Iconia — ноутбук с двумя сенсорными экранами 
 Необычный ноутбук с двумя сенсорными дисплеями: Acer Iconia

Продукты Acer
Ноутбуки
Появились в 2010 году на Тайване